Wolfert van Brederode (1495-1548), een heer van Vianen, door huwelijk ook heer van Asten geworden
Wolfert van Brederode (1550-1592), een vroeggestorven heer van Asten
Wolfert van Brederode (1649-1679)